Serikornis (лат., возможное русское название — серикорнис) — род мелких оперённых динозавров из группы манирапторов, ископаемые остатки которых найдены в верхнеюрской , Китай. Включает единственный вид — Serikornis sungei.

Этимология и голотип 
Родовое название составлено из  — шёлк, поскольку тело динозавра было покрыто пухообразными перьями, и  — птица. Видовое название дано в честь китайского палеонтолога Сунь Гэ за его вклад в знания о юрских и меловых экосистемах Азии.

Голотип PMOL-AB00200 был найден в формации Tiaojishan, которая датируется оксфордским ярусом юрского периода (163,5—157,3 миллиона лет назад) и располагается в провинции Ляонин, Китай. Образец представляет собой один полный сочленённый скелет с ассоциированными покровными структурами, сохранившийся на плите. Контр-плита отсутствует, но бо́льшая часть скелета сохранилась. Отпечатки покровов образца включают тонкие пучки перьев вдоль шеи, короткие и симметричные маховые перья на передних конечностях, и как пух, так и длинные контурные перья на задних лапах. Анатомия и наличие перьевого покрова сближают Serikornis как с птицами, так и с дромеозавридами, такими, как микрораптор, а проведённый филогенетический анализ располагает его рядом с пернатыми динозаврами, рядом с первыми птицами. Однако, скорее всего, к полноценному полёту Serikornis не был приспособлен.

Описание 

Длина образца составляет 49 сантиметров. Хотя бо́льшая часть черепных костей разрушена,  сохранилась почти полностью. Верхнечелюстной отросток премаксиллы короткий и не вытесняет верхнечелюстную кость из переднего наружного края ноздри, как у археоптерикса, анхиорниса и большинства теропод. Передние зубы растут плотно, как у троодонтид. Четыре передних зуба в верхнечелюстной кости вдвое длиннее остальных, что является одной из аутапоморфий рода. К предплечьям крепились симметричные маховые перья, а удлинённые перья задних конечностей покрывали ноги полностью, до пальцев. Такой перьевой покров указывает на то, что оперение задних конечностей развивалось у манирапторов, ведущих наземный образ жизни, прежде чем они перешли к птичьему образу жизни или начали жить на деревьях.

Коракоид Serikornis лишён диагностической орнаментации, которая присутствует у анхиорниса, но отличается наличием удлинённого бугорчатого коракоида, формирующего гребень. Постацебулярный выступ подвздошной кости более крепкий и квадратный, чем у анхиорниса, но менее прочный и четырёхугольный, чем у Aurornis. Седалищная кость не показывает строгую  морфологию, присущую Aurornis, и несёт узкий отросток. Хвост был вдоль покрыт нитевидными структурами, а поперёк — маховыми перьями. В целом, морфология скелета Serikornis предполагает наземный образ жизни без способности к полёту.

Поскольку скелет образца сжат на плоской плите, Лефевр и его коллеги использовали новую технологию микросканирования, которая называется люминографией, позволяющую находить полости в позвонках. Шейные позвонки Serikornis содержат небольшие пневматические полости, что является прогрессивной чертой, разделяемой многими другими целурозавровыми тероподами.

Систематика 
Филогенетический анализ, проведённый командой палеонтологов под руководством Улисса Лефевра в 2017 году, разместил Serikornis, вместе с другими китайскими представителями клады Paraves, в базальной позиции, вне группы эуманирапторов. В том же 2017 году, при описании Halszkaraptor, Андреа Кау и его команда выполнила крупномасштабный филогенетический анализ, в котором поместила Serikornis в недавно введённое в систематику семейство Anchiornithidae, сгруппировав его с Eosinopteryx.

Топология №1: Lefèvre et al. (2017).

Топология №2: Cau et al. (2017)

Примечания 

Манирапторы
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2017 году
Сунь Ге